Пропасть-Ю — название рек в Ямало-Ненецком АО:

 Пропасть-Ю — впадает в озеро Орьяхлор
 Пропасть-Ю — приток Полуя